FOP (Formatting Objects Processor) — XSL-FO процессор для преобразований XML-файлов в PDF, PostScript и другие форматы.

Для XML-преобразований использует Xalan (FOP распространяется вместе с jar-библиотеками Xalan).
FOP (как и Xalan) — часть общего Apache XML проекта.

Входные форматы 
Apache FOP посредством элемента <fo:external-graphic> поддерживает следующие входные форматы:
 SVG
 Bitmap BMP
 PostScript (только EPS)
 JPEG
 Некоторые подвиды TIFF.

Выходные форматы 
Apache FOP поддерживает отображение в следующие форматы:

 PDF (наилучшая поддержка)
 ASCII текст
 PostScript
 Непосредственный вывод на печать через (PCL)
 AFP
 RTF
 Java2D/AWT для отображения, печати и отображения страницы в PNG или TIFF.

В процессе разработки:
 MIF
 SVG

См. также 
 XSL-FO
 XSL

Примечания

Ссылки 
 Apache FOP Project
 xmlhack.ru
 Apache FOP: Встраивание в Java
 XML toolbox 

FOP
Программное обеспечение с лицензией Apache Software License
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Свободные библиотеки программ